Litwintschuk ist der Familienname der folgenden Personen:

 Artur Litwintschuk (* 1988), weißrussischer Kanute
 Maryna Litwintschuk (* 1988), weißrussische Kanutin